Caranesi – abitanti di Carano (Sessa Aurunca)
Caranesi – abitanti di Carano (Ville di Fiemme)